Krzysztof Felczak
 Wacław Felczak
 Zygmunt Felczak